38 Baby 2 — шестнадцатый микстейп американского рэпера YoungBoy Never Broke Again, выпущенный 24 апреля 2020 года на лейбле Never Broke Again. Микстейп содержит гостевое участие от матери YoungBoy Шелхонды Голден и американского рэпера DaBaby.

Микстейп достиг первого номера в чарте Billboard 200, получив 67,000 альбомных эквивалентных единиц за первую неделю.

Список треков 
Адаптировано под Apple Music и Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы YoungBoy Never Broke Again
Альбомы, спродюсированные Take a Daytrip